Niemcy:
 Bad Bentheim – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Grafschaft Bentheim

Inne:
 zamek Bentheim
 Hrabstwo Bentheim

Zobacz też:
 Bentheim-Steinfurt
 Bentheim-Tecklenburg
 Grafschaft Bentheim